Šedina může být:

 Šedina – neovulkanický vrch v okrese Česká Lípa Libereckého kraje

příjmení
 Jiřina Šedinová (* 1946) – hebraistka a přední česká překladatelka moderní izraelské literatury, historička židovské kultury a vysokoškolská pedagožka
 Roman Šedina (* 1982) – český designér porcelánu a keramiky v architektuře